Сухоносовка — название населённых пунктов на Украине:

 Сухоносовка — село в Машевском районе Полтавской области.
 Сухоносовка — село в Чернухинском районе Полтавской области.